Чемпіонат Албанії 1956 — 19-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1956
Албанія